Bellengreville steht für die französischen Gemeinden in der Normandie:

 Bellengreville (Calvados) im Département Calvados
 Bellengreville (Seine-Maritime) im Département Seine-Maritime